Příjmení Nebe nesou nebo nesli:
 Arthur Nebe (1894–1945), německý nacista, velitel zásahové jednotky SS, velitel kriminálního úřadu RSHA
 August Nebe (1864–1943), německý pedagog
 Carl Nebe (1858–1908), operní zpěvák
 Gabriele Nebe (* 1967), německá matematička, profesorka RWTH Aachen
 Gustav Nebe (1835–1919), evangelický teolog